Heibl ist der Familienname folgender Personen:

 Gerti Heibl (* 1952), deutsche Schauspielerin, siehe Heidi Hansen
 Marco Heibl (* 1998), österreichischer Fußballspieler